Noah puede referirse a:

Personas
 Noah Taylor, actor australiano.
 Noah Wyle, actor estadounidense.
 Noah Rubin, jugador estadounidense de tenis.
 Noah Munck, actor y cantante estadounidense.
 Noah Cyrus, actriz y cantante estadounidense.
 Noah Webster, lexicógrafo, editor, escritor y político estadounidense.
 Noah Gordon, escritor estadounidense. 
 Noah Beery, Jr., actor estadounidense.
 Noah Mamet, diplomático y empresario estadounidense. 
 Norberto de Noah, cantante español.
 Yannick Noah, extenista profesional y cantante francés.
 Noah Gray-Cabey, actor estadounidense. 
 Noah Beery, actor estadounidense.
 Joakim Noah, jugador de baloncesto francés, estadounidense y sueco.
 Noah Huntley, actor británico.
 Zacharie Noah, futbolista camerunés.
 Noah Crawford, actor norteamericano.
 Noah Baumbach, director de cine y guionista estadounidense.
 Noah Centineo, actor estadounidense. 
 Noah Vonleh, jugador de baloncesto estadounidense.
 Noah Schnapp, actor estadounidense.
 Noah Korczowski, futbolista alemán.
 Noah Hathaway, actor y exídolo adolescente estadounidense.
 Noah Emmerich, actor estadounidense. 
 Noah Galloway, exsoldado estadounidense. 
 Noah Young, actor y campeón de halterofilia.
 Noah Allen, jugador de baloncesto estadounidense. 
 Alberto Noah, futbolista español. 
 Noah Ringer, actor y artista marcial estadounidense.
 Noah Cicero, narrador y poeta estadounidense.
 Noah Z. Jones, animador, escritor e ilustrador estadounidense.
 Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí.
 Noah Billingsley, futbolista neozelandés.

Personajes
 Noah Bennet, personaje ficticio de la serie Héroes.
 Noah Puckerman, personaje de ficción de la serie Glee.
 Noah Lawson, personaje ficticio de la serie Home and Away.
 Noah Lawson Hunter, personaje ficticio de la serie Home and Away.

Otros
 Noah (uva), variedad vinífera.
 Noah (banda), banda de rock y pop de Indonesia.
 Noah Knows Best, serie de televisión de Estados Unidos.